Рельсовая война может означать:
 Рельсовая война в Белоруссии (2022) — диверсии на белорусских железных дорогах в 2022 году
 Рельсовая война — перекрытия железных дорог шахтёрами в 1990-е годы
 «Рельсовая война» — операции советских партизан, в 1943 году